Norrgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrgrunden, Houtskär, Åboland, 
 Norrgrunden, Nagu, Åboland, 
 Norrgrunden, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Norrgrund
Norrgrundet
Norrgrynnan
Södergrunden

Robotskapade Finlandförgreningar